Gallicolumba norfolciensis е изчезнал вид птица от семейство Гълъбови (Columbidae).

Източници 

Gallicolumba
Изчезнали птици от Австралия